Il doppio del torneo di tennis Washington Star International 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ross Case e Geoff Masters che hanno battuto in finale Dick Crealy e Andrew Pattison 2-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (secondo turno)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (quarti di finale)

 Manuel Orantes /  Ion Țiriac (secondo turno)
 Nikola Pilić /  Allan Stone (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1973